Дми́трий Га́мов:
 Гамов, Дмитрий Васильевич (1924—1964) — Герой Советского Союза.
 Гамов, Дмитрий Иванович (1834—1903) — русский генерал-майор, исследователь восточного побережья полуострова Корея.
 Гамов, Дмитрий Иванович (1847—1876) — русский революционер-народник.